Torvinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torvinen (sjö), Kajanaland, 
 Torvinen (ö), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar